Maraton treh src je tekaška športna prireditev, ki jo vsako leto od leta 1981 naprej organizira mesto Radenci. Poteka sredi meseca maja. Glavni dogodek je maraton (42 km), šteje tudi za državno prvenstvo, ki poteka ločeno za ženske in moške, tako kot ostale discipline: polmaraton (21 km), rekreativni tek (10 km) ter tek za mlajše: srednješolski, osnovnošolski in »cicitek«.

Pretekli zmagovalci
Legenda:

Statistika
Opozorilo: všteti samo maratonski zmagovalci

Zmagovalci po državah

Glej tudi 
Seznam maratonov v Sloveniji

Zunanje povezave 
Domača stran

Maratoni
Radenci
Športne prireditve, ustanovljene leta 1981
Športne prireditve v Sloveniji
Atletika v Sloveniji